Caragiale este un nume de familie românesc, asociat cu mai mulți membri ai unei familii teatrale și literare:
Ion Luca Caragiale, dramaturg, nuvelist și jurnalist, o figură importantă în Literatura română
Costache și Iorgu Caragiale, directori de teatru și dramaturgi, unchii lui Ion Luca
 Mateiu Caragiale, nuvelist și romancier, fiul cel mai mare al lui Ion Luca
 Luca Caragiale, poet, fiul cel mai mic al lui Ion Luca

Vezi și 
 I. L. Caragiale, Dâmbovița, o comună în județul Dâmbovița
 Teatrul Național I. L. Caragiale
 Statuia lui Ion Luca Caragiale din București

Nume de familie românești